Dębski ist der Familienname von

 Artur Dębski (* 1969), polnischer Politiker
 Krzesimir Dębski (* 1953), polnischer Jazz-Violinist